Nukleinsäureimpfstoff steht für:
 DNA-Impfstoff, Impfstoff, der anstatt eines Proteins eines Krankheitserregers ausschließlich die DNA-Teile aus seinem Genom verwendet
 RNA-Impfstoff, Impfstoff, dessen Wirkmechanismus auf Ribonukleinsäure  oder modRNA beruht

Siehe auch:
 Genetischer Impfstoff